Liapis ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Liapis (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Filmproduzent und Filmregisseur
 Stacey Liapis (* 1974), US-amerikanische Curlerin